PCD est un sigle de  qui peut désigner, entre autres :

Partis politiques 
 , nom utilisé par de nombreux partis se réclamant de la démocratie chrétienne ;
 Parti de convergence démocratique – Groupe de réflexion, parti politique santoméen ;

Musique 
 , un groupe de R'n'B ;
 PCD, le premier album de ce groupe.

Autres usages 
 , un système de stockage de photos numériques sur CD développé par Kodak ;
 , une technologie de stockage de données sur disque optique ;
  ; 
 PCD : nuance d'outil d'usinage « Diamant Polycristallin » (un composé de cristaux de diamant synthétique) utilisé pour usiner des matériaux non ferreux ;
 La mort cellulaire programmée (pour  en anglais), un programme d'auto-destruction cellulaire ;
 PCD : provision pour créances douteuses en comptabilité ;
 PCD : Politique de Conservation Documentaire ;
 PCD : Dysphorie post-coïtale (pour  en anglais).

pcd peut également désigner :
 Le symbole de la picocandela dans le Système international d'unités ;
 La langue picarde dans la norme ISO 639-3.

Sigle de 3 caractères